Сла́вков-у-Брна ( ), раньше известен как А́устерли́ц () — город в Чехии на реке Литаве, в районе Вышков Южноморавского края, близ Брно.

История 

Крепость на месте современного города, первое упоминание о которой датируется 1237 годом, была основана на рубеже XII столетия немецкими рыцарями и принадлежала им, пока Сигизмунд Люксембургский не конфисковал её в 1420-х. Первое письменное упоминание о Славкове содержалось в грамоте короля Вацлава I, датированной 12 мая 1237 года, в которой поселение с названием Новоседлице указано как владение тевтонских рыцарей.

Название Славков впервые упоминается в 1361 году. Статус города и герб был дарован королём Вацлавом IV. Город возник на перекрёстке традиционных купеческих путей, ведущих из города Брно в Бучовицы, Годонин и Вышков. Из немецкого варианта топонима Новоседлице — «Нойстерлиц» (Neusterlitz) произошло общеупотребительное до начала XX века название Аустерлиц.

На протяжении XIII—XIV вв. славковское имение и крепость много раз меняли своих владельцев, пока в 1509 году их не приобрёл Ольдржих из Кауниц. Его потомки, Кауницы, господствовали в Славкове с небольшим перерывом почти четыре столетия, оказав значительное влияние на экономическое развитие города, его планировочное и архитектурное устройство. Ольдржих из Кауниц украсил площадь Славкова зданием ратуши и домами в духе Возрождения. Крепость была перестроена в замок, который постепенно превратился в роскошную резиденцию Кауницев.

Славков приобрел известность по происходившему рядом 2 декабря 1805 года сражению, которое называют иногда сражением трёх императоров (Dreikaiserschlacht), так как Александр I, Франц II и Наполеон I лично присутствовали на нём. Через четыре дня после сражения победитель и побеждённые стороны — австрийский император и русский царь — заключили в замке Аустерлиц перемирие. После Первой мировой войны и создания Чехословакии город получил название Славков-у-Брна. На месте сражения существует мемориал, часовня и музей.

Культурное наследие 

Построенный Кауницами замок Аустерлиц в 2008 году признан национальным памятником культуры Чехии.

Замок принадлежит к старейшим из сохранившихся аристократических резиденций в Моравии. В конце XVI века на старом фундаменте постройки времён немецких рыцарей был построен замок в ренессансном стиле, с четырьмя крыльями с аркадами и большой призматической башней. В конце XVII века возникла идея перестройки замка в резиденцию в стиле барокко. Строительные работы велись с перерывами до 1760-х гг.

Замковый парк в Славкове-у-Брна — в числе наиболее известных исторических парков Моравии. Создан в 1700 году под руководством Доминика Мартинелли.

Славковский замок является местом проведения разнообразных фестивалей, культурных мероприятий, выставок и т. п.

Демографическая ситуация 
На начало 2016 в городе зафиксировано 6564 жителя. Из них 3175 мужчин и 3389 женщин. Средний возраст жителей — 40,9 лет. В 2011 году была проведена перепись населения и на тот момент в городе проживало 6207 человек, из них 17,6 % в возрасте от 30 до 39 лет, 14,3 % — дети в возрасте до 14 лет, 7,2 % — пожилые люди старше 70 лет. Из 5322 жителей старше 15 лет среднее образование имели 34,4 % жителей. Высшее образование имели 13,2 % жителей, без образования — 0,3 %.

Спорт 
В Славкове-у-Брна имеются следующие объекты:
 площадка для гольфа
 бассейн-купальня
 летние корты для пляжного волейбола
 спортивный комплекс Bonaparte
 курортный дом (веллнес-центр)
 стадион
 замковое стрельбище.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 История города 

Города Южноморавского края